Франтишек Лекса (; 5 апреля 1876, Пардубице, Австро-Венгрия — 13 февраля 1960, Прага, ЧССР) — чешский и чехословацкий египтолог, , доктор философии, профессор египтологии Карлова университета, один из инициаторов создания , первый директор института египтологии при Карловом университете в Праге в 1958—1960 годах.

Основоположник египтологии в Чехословакии. Член Академии наук Чехословакии (с 1952).

Биография 
Сын юриста. После окончания гимназии в Праге, где среди его учителей был Алоис Йирасек, который преподавал географию и историю, в 1894 году поступил на факультет искусств Карлова университета. Изучал математику, физику, философию и психологию. Среди его однокурсников был Зденек Неедлы, а среди преподавателей — Т. Г. Масарик.

Позже, учительствовал средней школе. Самостоятельно изучил египетский язык.

В 1903 году стал доктором философии, темой его докторской диссертации была психология письма. Франтишек Лекса — первый чех, который перевёл и опубликовал в 1905 году египетские тексты на чешском языке.

Провёл остаток своей научной карьеры в Карловом университете в Праге, сначала как приват-доцент, затем работал старшим преподаватель египтологии (1919), читал курс лекций «Древние цивилизации вдоль реки Нил», в 1922 году — доцент, позже стад первым в Чехословакии профессором египтологии (1927) и, наконец, первым директором  (1958). Среди учеников Лекса были Ярослав Черны и Збинек Жаба.

После 1950 года награждён рядом государственных наград, включая Орден Труда и Орден Республики.

Научная деятельность 
Специалист по сложному для расшифровки демотическому письму, которое считается предпоследней фазой развития египетского языка.

Основные труды Лекса посвящены египетской религии, магии и языкознанию; занимался также переводами древнеегипетской литературы. Среди его переводов «Поучения Кагемни» (1928).

Избранные труды 
 Výbor z mladší a starší literatury staroegyptské (1947)
 Náboženská literatura staroegyptská (1921)
 Beletristická literatura staroegyptská (1923)
 Staroegyptské čarodějnictví (1923)
 La magie dans l’Egypte antique de l’ancien empire jusqu’a l'époque copte, v. 1—3, P.(1925)
 Obecné mravní nauky staroegyptské (1926—1929)
 Grammaire démotique, t. 1—7, Praha, (1949—1951)
 Grammaire démotique — Gramatika démotštiny (1951)
 Veřejný život ve starověkém Egyptě (1955—1956)

Похоронен на Ольшанском кладбище  в Праге.

Примечания

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. В 16 томах. — М.: Советская энциклопедия. 1973—1982. Том 8. 1965.
 «Archiv Orientálni», Praha, 1952, v. 20, № 1—2, p. 7—14; 1960, v. 28, № 2, p. 171.

Ссылки 
 František Lexa 125. výročí narození
 Чешские египтологи открывают тайны Древнего царства уже ровно сто лет

Египтологи Чехии
Переводчики Чехии
Переводчики Чехословакии
Переводчики на чешский язык
Профессора Карлова университета
Выпускники Карлова университета
доктора философии
Члены Чешской академии наук и искусств
Похороненные на Ольшанском кладбище
Кавалеры чехословацкого ордена Труда
Кавалеры чехословацкого ордена Республики